A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi síkrossz versenyszámát február 18-án rendezték. Az aranyérmet a svájci Ryan Regez nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
Az időfutamban az eredmények egy rangsort határoztak meg, ez alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiba. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit az utolsó futambeli helyezés és az időfutam időeredményei alapján határozták meg.

Időfutam

Nyolcaddöntők 
 Q: továbbjutás helyezés alapján

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
Kisdöntő

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2022. évi téli olimpiai játékokon